Südfriedhof kan verwijzen naar een van de volgende begraafplaatsen:

 Südfriedhof (Bonn)
 Südfriedhof (Brühl)
 Südfriedhof (Cottbus)
 Südfriedhof (Düsseldorf)
 Südfriedhof (Frankfurt am Main)
 Südfriedhof (Halle)
 Südfriedhof (Herne)
 Südfriedhof (Hildesheim)
 Südfriedhof (Kiel)
 Südfriedhof (Keulen)
 Südfriedhof (Leipzig)
 Südfriedhof (Magdeburg)
 Südfriedhof (Nürnberg)
 Südfriedhof (Recklinghausen)
 Südfriedhof (Weißenburg)
 Südfriedhof (Wiesbaden)

 Alter Südfriedhof - München
 Neuer Südfriedhof (München)

Zie ook
 Zuiderbegraafplaats (doorverwijspagina)